La Tentation est le titre de plusieurs œuvres :
 La Tentation, ballet de Jean Coralli sur une musique d'Halévy (1832) ;
 La Tentation, film français de René Barberis et René Leprince (1929) ;
 La Tentation, film français de Pierre Caron (1936) ;
 La Tentation (Il sorriso del grande tentatore), film italien de Damiano Damiani (1974) ;
 La Tentation, roman de Luc Lang (2019) ayant reçu le prix Médicis.

Voir aussi 
 
 
 La Tentation de l'Occident, essai d'André Malraux (1926)
 La Tentation de Barbizon, film français de Jean Stelli (1946)
 La Tentation du docteur Antonio, film italien de Federico Fellini (1961)
 La Tentation de l'innocence, essai de Pascal Bruckner (1995)
 La Dernière Tentation du Christ, film américain de Martin Scorsese (1988)
 La Dernière Tentation d'Homer, neuvième épisode de la saison 5 des Simpson